Asedio de Arrás (1640) - Entre España y Francia en el marco de la Guerra de los Treinta Años.

 Batalla de Arrás (1654) - Entre España y Francia en el marco de la Guerra franco-española.
 Batalla de Arrás (1914) - Entre Francia y el Imperio alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial.
 Batalla de Arrás (1917) - Ofensiva británica contra el Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial.
 Batalla de Arrás (1918) - También en la Primera Guerra Mundial.
 Batalla de Arrás (1940) - Entre Inglaterra y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.